

Geografia
 Fada, città del Ciad
 Dipartimento di Fada,  dipartimento del Ciad
 Fada N'gourma, dipartimento del Burkina Faso

Persone
 Annibale Fada, politico italiano